Кукманино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Талицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Колкачский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 56,5 км, до центра муниципального образования Талиц по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Лысцево, Федорково, Денисово, Оксино, Гора.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района